Таволга, спірея (Spiraea L.) — рід рослин родини розові; відомо майже 100 видів, поширених у помірній зоні північної півкулі (Євразія й Північна Америка), з них в Україні — 7. Ростуть таволги по узліссях, схилах балок та ярів, у чагарниках, степах, на пісках тощо, переважно у степовій та лісовій зонах та у Карпатах; крім того, 10 у культурі як декоративні рослини. Таволги використовують для живоплотів, бордюрів, групових та поодиноких посадок. Таволги — добрі медоноси.

На честь цього роду рослин названо астероїд 1091 Спірея.

Види 

 Spiraea affinis
 Spiraea alaskaense
 Spiraea alba
 Spiraea albiflora
 Spiraea amoena
 Spiraea arcuata
 Spiraea baldschuanica
 Spiraea bella
 Spiraea betulifolia
 Spiraea blumei
 Spiraea calcicola
 Spiraea cana
 Spiraea canescens
 Spiraea cantoniensis
 Spiraea chamaedryfolia
 Spiraea crenata
 Spiraea decumbens
 Spiraea douglasii
 Spiraea gemmata
 Spiraea henryi
 Spiraea hypericifolia
 Spiraea japonica
 Spiraea latifolia
 Spiraea lobata Spiraea longigemmis Spiraea media Spiraea micrantha Spiraea miyabei Spiraea mollifolia Spiraea nervosa Spiraea nipponica Spiraea prunifolia Spiraea pubescens Spiraea rosthornii Spiraea salicifolia Spiraea sargentiana Spiraea septentrionalis Spiraea splendens Spiraea stevenii Spiraea thunbergii Spiraea tomentosa Spiraea trichocarpa Spiraea trilobata Spiraea veitchii Spiraea virginiana Spiraea wilsonii Spiraea yunnanensis Гібриди 

 Spiraea × arguta (S. × multiflora × S. thunbergii)
 Spiraea × billiardii (S. douglasii × S. salicifolia)
 Spiraea × blanda (S. nervosa × S. cantoniensis)
 Spiraea × brachybotrys (S. canescens × S. douglasii)
 Spiraea × bumalda (S. japonica × S. albiflora)
 Spiraea × cinerea (S. hypericifolia × S. cana)
 Spiraea × conspicua (S. japonica × S. latifolia)
 Spiraea × fontenaysii (S. canescens × S. salicifolia)
 Spiraea × foxii (S. japonica × S. betulifolia)
 Spiraea × gieseleriana (S. cana × S. chamaedryfolia)
 Spiraea × macrothyrsa (S. douglasii × S. latifolia)
 Spiraea × multiflora (S. crenata × S. hypericifolia)
 Spiraea × notha (S. betulifolia × S. latifolia)
 Spiraea × nudiflora (S. chamaedryfolia × S. bella)
 Spiraea × pikoviensis (S. crenata × S. media)
 Spiraea × pyramidata (S. betulifolia × S. douglasii)
 Spiraea × revirescens (S. amoena × S. japonica)
 Spiraea × sanssouciana (S. japonica × S. douglasii)
 Spiraea × schinabeckii (S. chamaedryfolia × S. trilobata)
 Spiraea × semperflorens (S. japonica × S. salicifolia)
 Spiraea × vanhouttei (S. trilobata × S. cantoniensis)
 Spiraea × watsoniana (S. douglasii × S. densiflora'')

Примітки

Література

Посилання  
 
 
 

Розові
Роди квіткових